Terrazzo (materiaal), een materiaal gebruikt voor vloeren
Terrazzo (televisieprogramma), een televisieprogramma van de KRO
Terrazzo (Verona), een stad in de Italiaanse provincie Verona